Il singolare del torneo di tennis U.S. Professional Indoor 1968, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Manuel Santana che ha battuto in finale Jan Leschly 8–6, 6–3.

Teste di serie

 Charlie Pasarell (semifinali)
 Manuel Santana (Campione)

  Arthur Ashe (semifinali)
  Jan Leschly (finale)

Tabellone

Note 

 

U.S. Pro Indoor 1968